

События 
 Консулы Луций Эмилий Мамерцин (патриций) и Луций Секстий Латеран (плебей). Претор Спурий Фурий Камилл. Эдилы Гней Квинкций Капитолин и Публий Корнелий Сципион.
 Первое избрание плебея консулом.
 Изгнание Диона, брата первой жены Дионисия I, пытавшегося изменить порядок престолонаследия, из Сиракуз.
 366/365 — Афинский архонт-эпоним Кефисодор.
 Фиванцы захватывают город Ороп, находившийся на границе с Аттикой. В связи с этим в Афинах стратег Хабрий, обвиняясь в сдаче Оропа, по предложению Филострата привлекается к суду. В результате судебного слушания все обвинения с Хабрия были сняты. В Афины возвращается опальный Тимофей и избирается стратегом. Союз Афин с Аркадией.
 Вторжение фиванцев на Пелопоннес. Воюющие стороны в Греции заключили между собой мир, но Агесилай не принял мира от фиванцев, так как не хотел признавать независимость Мессении.
 Тирания Тимофана в Коринфе и убийство его сторонниками республиканского строя, руководимых братом Тимофана Тимолеонтом.
Эвбея выходит из Афинского морского союза.
 Сикионцы изгоняют Евфрона из города. В конце года Евфрон возвращается в Сикион, но в конце 365 г. он был убит сикионскими изгнанниками во время дипломатической поездки в Фивы.
 Ариобарзан поднимает восстание и Афины посылают к нему на помощь Тимофея. В ходе восстания Ариобарзан полностью порывает с царём, а царские войска занимают Самос.
 Вторая поездка Платона в Сицилию.

Скончались 
 Антисфен (род. между 455 и 445 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник и главный теоретик кинизма.
 Аристипп (род. ок. 435 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель киренской гедонической школы.

См. также

Примечания